Jahrestage bezeichnet:

 Jahrestage (Roman), Romanzyklus von Uwe Johnson (1970–1983)
 Jahrestage (Film), deutscher Fernsehfilm nach Johnsons Romanzyklus von Margarethe von Trotta (1999/2000)

Siehe auch:
 Historische Jahrestage